John M. Goodell (1827–1877) – amerykański kupiec
 John Goodell (1907–1993) – amerykański baseballista
 John Goodell (1909–2004) – amerykański reżyser